Николай Васильевич Фомин (1877—?) — агроном, депутат Государственной думы II созыва от области Войска Донского.

Биография 

Казак станицы Усть-Медведицкая. Выпускник Урюпинского реального училища. После этого окончил Ново-Александрийский сельскохозяйственный и лесной институт. Был учёным агрономом. Состоял выборным при станичном правлении. Во время выборов в Думу был беспартийным.

6 февраля 1907 года избран в Государственная дума II созыва от общего состава выборщиков избирательного собрания Области войска Донского.  Вошёл в состав Трудовой группы, позднее Казачьей группы.  Входил во думскую комиссию о помощи безработным.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 96.
  Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 649.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 461; Дело 547. Лист 13.

Выпускники Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства
Трудовая группа

Члены Государственной думы Российской империи II созыва

Выпускники Урюпинского реального училища
Агрономы Российской империи
Донские казаки